Jim Knopf und die Wilde 13 – niemiecki film przygodowy z 2020 roku w reżyserii Dennisa Gansela, powstały na podstawie powieści Kuba Guzik i Dzika Trzynastka autorstwa Michaela Ende.

Obsada

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 
 

Niemieckie filmy familijne
Niemieckie filmy przygodowe
Niemieckie filmy z 2020 roku
Filmy wytwórni Warner Bros.